Dmitrović est un patronyme pouvant désigner : 

 Boban Dmitrović (1972-), footballeur international serbe
 Marina Dmitrović (1985-), joueuse internationale serbe de handball